Со́ня Хе́ни (;  — ) — норвежская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде и в парном катании, а позже американская актриса.

Первая и единственная трёхкратная олимпийская чемпионка (1928, 1932, 1936) в женском одиночном катании. Делит с Йиллисом Графстрёмом, Ириной Родниной, Тессой Вертью и Скоттом Моиром рекорд по количеству золотых олимпийских наград в фигурном катании (по три). Десятикратная победительница чемпионатов мира (1927—1936) и шестикратная чемпионка Европы (1931—1936).
В 1928 г. в возрасте 16 лет стала впервые олимпийской чемпионкой, повторив успех дважды. 
Оставив в 1936 году в возрасте 24 лет любительский спорт, стала звездой голливудского балета на льду. В 1927—1958 годах снялась в пятнадцати фильмах в Голливуде (самый известный — «Серенада солнечной долины»). В 1941 году приняла американское гражданство.

Биография

Спортивная карьера 

Соня Хени родилась в Христиании, нынешнем Осло. Отец, Вильхельм Хени (в прошлом успешный спортсмен, чемпион мира по велоспорту) был преуспевающим скорняком, его жена Селма, мать Сони, — домохозяйкой. Помимо дохода от бизнеса оба родителя Сони были богатыми наследниками. Они старались приохотить детей с малых лет к занятиям самыми разнообразными видами спорта. Так, Соня сначала занималась лыжным спортом, показывая при этом хорошие результаты, но затем вслед за старшим братом Лейфом увлеклась фигурным катанием. Кроме того, занималась теннисом и плаванием. Как только Соня начала всерьёз овладевать мастерством как фигуристка, её формальное школьное обучение было окончено. Отец нанимал ей лучших в мире педагогов, включая известную российскую балерину Тамару Карсавину. Целью Вильхельма было сделать из дочери спортивную знаменитость.

В возрасте девяти лет девочка впервые приняла участие во взрослом чемпионате Норвегии, а в одиннадцать стала восьмой на первых зимних Олимпийских играх в Шамони (1924). Далее, в сезонах 1924—1926 годов, Соня сменила несколько катков и тренеров, чтобы взять у каждого самое лучшее. В 1927-м она одержала первую из десяти подряд (беспрецедентный случай в истории) своих побед на чемпионате мира по фигурному катанию. Год спустя завоевала свою первую олимпийскую золотую медаль. Соня Хени вызвала сенсацию в спортивном мире, выиграв соревнования одиночниц в возрасте 15 лет 316 дней. За её композицию «Умирающий лебедь» отдали голоса шесть судей из семи. Она также выигрывала подряд шесть чемпионатов Европы.

В течение своей спортивной карьеры Хени много путешествовала и работала с разными иностранными тренерами. Дома, в Осло, она обучалась на стадионе «Frogner», но в конце любительской карьеры тренировалась уже прежде всего у американца Говарда Николсона в Лондоне. Также её часто приглашали участвовать в различных ледовых шоу и в Европе, и в Северной Америке. Оба родителя Сони передали свой бизнес в Норвегии сыну Лейфу, чтобы сопровождать дочь как её менеджеры.

Соне Хени первой из фигуристок стала использовать короткую юбку и белые ботинки в костюме для катания, а также практиковать применение хореографии в танце. Её инновационные методы катания и гламурное поведение навсегда изменили спорт и подтвердили его признание в качестве законного вида спорта на зимних Олимпийских играх.

Карьера в Голливуде 

После чемпионата мира 1936 года Соня Хени рассталась с любительским статусом и начала карьеру профессионального исполнителя в ледовых шоу. Ещё в детстве Хени хотела сделать карьеру в Голливуде и стать кинозвездой, теперь она получила такую возможность. В 1936 году, после успешных выступлений в балете на льду, организованном её отцом, она была нанята Дэррилом Зануком из Fox Studios с контрактом, который сделал её одной из наиболее высокооплачиваемых актрис того времени.

Первый успех пришёл после фильма «Одна на миллион». В дополнение к карьере кинозвезды Соня Хени подписала контракт с Артуром Вирцем, который устроил для неё тур балета на льду под названием «Голливудское ревю льда». Вирц также действовал как финансовый советник Хени. В разгар известности её туры приносили Хени два миллиона долларов ежегодно. Она также имела многочисленные прибыльные контракты на рекламу коньков, одежды, драгоценностей и других товаров. Доходы от этой деятельности сделали её одной из самых богатых женщин в мире.

В 1950 году Хени разорвала контракт с Вирцем и в течение следующих трёх сезонов проводила свои собственные туры под названием «Ледовое ревю Сони Хени». Это было опрометчивое решение. Вирц теперь показывал публике новую олимпийскую чемпионку — Барбару Энн Скотт. Так как Вирц управлял лучшими аренами и датами, Хени оставалось то, что похуже. Всё это предприятие окончилось финансовым крахом.

В 1953 году Хени создала новое партнерство с Моррисом Чалфеном, чтобы выступить в его европейском турне «Holiday on Ice», которое оказалось очень успешным. Она продюсировала свое собственное шоу в нью-йоркском Roxy Theatre в январе 1956 года. Однако последующее турне по Южной Америке в 1956 году стало катастрофой. В то время Хени начала злоупотреблять алкоголем: пила и больше не могла идти в ногу с гастролями, из-за чего она вынуждена была уйти из катания.

Полемика о связях с нацистами 

Связи Хени с Адольфом Гитлером и другими высокопоставленными нацистами сделали спортсменку предметом спора перед Второй мировой войной, во время неё и после . В течение её любительской карьеры она часто выступала в Германии и была любимицей аудиенций, в частности, с Гитлером. Как состоятельная знаменитость она вращалась в одних общественных кругах с королевскими особами и главами государств и воспринимала знакомство с Гитлером как само собой разумеющееся.

Впервые спор возник, когда Хени приветствовала Гитлера нацистским салютом во время выставки в Берлине незадолго до Олимпийских игр 1936 года, за что была строго осуждена норвежской прессой. Она не повторила салют на Олимпийских играх в Гармиш-Партенкирхене, но после Игр приняла приглашение на обед с Гитлером в его резиденции в окрестностях Берхтесгадена, где Гитлер подарил Хени фотографию с автографом и длинной дарственной надписью. После того как она начала актёрскую карьеру, Хени сохранила связи с нацистами, так, Йозеф Геббельс лично участвовал в продвижении в Германии её первого фильма «Одна на миллион».

Во время оккупации Норвегии нацистской Германией немцы видели фотографию Гитлера с автографом, выставленную на пианино в семейном доме Хени в Ландёйа, Аскер. Как результат, ни один из объектов собственности Хени в Норвегии не был конфискован или повреждён немцами.

В 1941 году Хени стала гражданкой Соединенных Штатов. Как и многие голливудские звезды, она поддерживала военные усилия США через United Service Organizations (USO) и подобные движения, но осторожно избегала выражения поддержки Норвежскому движению сопротивления и публичных заявлений против нацистов. За это она была осуждена многими норвежцами и норвего-американцами. После войны Хени была озабочена тем, что многие соотечественники воспринимали её как предателя. Как бы то ни было, она вернулась в Норвегию со своим шоу «Праздник на льду» в 1953 и 1955 годах с триумфом.

Личная жизнь 
Хени была замужем три раза: за Дэном Топпингом (бейсболистом), Уинтропом Гардинером и богатым норвежским судовладельцем и меценатом Нильсом Унстадом. За Унстада она вышла в 1956 году, уже отойдя от дел. Вместе Хени и Унстад обосновались в Осло и накопили большое собрание современного искусства, которое сформировало основу экспозиции для Центра искусств Хени-Унстад близ Осло.

Кроме официальных браков, Хени имела большое количество любовных увлечений, включая её катающихся на коньках партнёров Джека Данна и Стюарта Реберна, и более поздний роман с актёром Ваном Джонсоном. В течение долгого времени она находилась в конфликте со своим братом Лейфом, судилась с ним из-за семейного имущества. Согласно биографической книге «Королева льда, королева теней», написанной Лейфом и Раймондом Стрэйтом после смерти Сони, Хени была одержима деньгами и сексом, имела скверный характер и совершенно беспардонно использовала свою семью и других людей в собственных целях.

В 1966 г. у Сони Хени была диагностирована лейкемия. Она умерла в 57 лет в 1969 году во время полёта из Парижа в Осло. Соня Хени и её муж похоронены в Осло перед Центром искусств Хени-Унстад.

В Осло установлен памятник Соне Хени, представляющий собой бронзовую статую на невысоком гранитном постаменте. Соня запечатлена делающей пируэт на льду.

Награды 
 В 1938 году, в возрасте 25 лет, она стала самым молодым человеком, ставшим рыцарем первого класса Королевского норвежского Ордена Святого Олафа.
 Почетный полковник и крёстная мать 508-го пехотного полка 82-й воздушно-десантной дивизии, Форт-Брэгг, Северная Каролина.
 В 1976 году избрана в Зал Славы мирового фигурного катания.
 В 1982 году избрана в Международный зал спортивной славы женщин.
 Звезда на Аллее славы в Голливуде.

Спортивные достижения

Женщины

Пары 
(с Arne Lie)

Фильмография

Память 
 В 2018 году норвежский режиссёр Анне Севитски сняла о фигуристке биографический фильм «Белый лебедь» (в оригинале Sonja) с Ине Марие Вильман в главной роли.

Примечания

Ссылки 

 
 Соня Хени на сайте imdb
 Фан-сайт

Фигуристы Норвегии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1924 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1928 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1932 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1936 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Актрисы США
Умершие от лейкоза
Актёры XX века
Кавалеры I класса ордена Святого Олафа
Похороненные в Осло